Famille de Reiset
 Jacques Louis Étienne de Reiset (1771-1835), financier français ;
 Marie Antoine de Reiset (1775-1836), général français ;
 Frédéric Reiset (1815-1891), historien de l'Art ;
 Jules Reiset (1818-1896), chimiste agronome et homme politique français ;
 Maria-Félicie-Clémence de Reiset (1828-1907), compositrice française et cantatrice.

 Hôtel de Reiset, monument historique situé à Colmar.